God bless Anguilla (ang. Boże chroń Anguillę) jest hymnem brytyjskiego terytorium zamorskiego Anguilla. Jest uważany za oficjalny hymn lokalny, podczas gdy "God Save the King" pozostaje oficjalnym hymnem narodowym.

Tekst 
God bless Anguilla
Nurture and keep her
Noble and beauteous
She stands midst the sea
Oh land of the happy
A haven we'll make thee
Our lives and love
We give unto thee

Chorus:
With heart and soul
We'll build a nation
Proud, strong and free
We'll love her hold her
Dear to our hearts for eternity
Let truth and right
our banner be
We'll march ever on

Mighty we'll make
Long may she prosper
God grant her leaders
Wisdom and grace
May glory and honour
Ever attend her
Firm shall she stand
Throughout every age.

Przypisy 

Hymny państwowe